Province du Passoré är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Nord, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Passoré är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province du Passoré:

 Yako

Omgivningarna runt Province du Passoré är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province du Passoré är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Nord, Burkina Faso